L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 22 au , sur terre battue en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Petra Kvitová s'impose en finale du simple, Mona Barthel et Anna-Lena Friedsam celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Danielle Collins et Sloane Stephens, de l'Ukrainienne Elina Svitolina, de la Roumaine Simona Halep et de l'Espagnole Garbiñe Muguruza. Elles sont respectivement remplacées par Hsieh Su-wei, Anastasia Pavlyuchenkova, Lesia Tsurenko, Giulia Gatto-Monticone et Vera Zvonareva.

Lauréates 
En simple, Petra Kvitová remporte son vingt-septième titre en battant en finale Anett Kontaveit.

En double, Mona Barthel et Anna-Lena Friedsam remportent leur premier titre ensemble en finale en battant en finale Anastasia Pavlyuchenkova et Lucie Šafářová. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2019
Tennis en avril 2019